een lied van Paul Simon
Duncan (motorfiets), een Brits historisch motorfietsmerk
Duncan (voornaam), een jongensnaam

Plaatsen in de Verenigde Staten:
Duncan (Arizona)
Duncan (Iowa)
Duncan (Mississippi)
Duncan (Nebraska)
Duncan (Oklahoma)
Duncan (South Carolina)
Duncanville, Texas
Duncansville, Pennsylvania

Plaatsen in Canada:
Duncan (British Columbia)

Personen
Duncan I (overleden 1040), koning van Schotland
Duncan II van Schotland (1060–1094), koning der Schotten
Duncan Laurence (1994), Nederlands zanger, deelnemer Eurovisie songfestival 2019

Personen met de achternaam Duncan:
Alfred Duncan, een Ghanees voetbalspeler
David Duncan, een Canadees freestyleskiër
Isadora Duncan, een Amerikaanse danseres
James Duncan, een Britse drummer
Lindsay Duncan, een Schotse actrice
Michael Clarke Duncan, een Amerikaanse acteur
Patrick Duncan, Gouverneur-Generaal van Zuid-Afrika
Tim Duncan, een Amerikaanse basketbalspeler

Fictie:
Duncan Idaho (in Duin van Frank Herbert)
Duncan MacLeod (in Highlander)